Cynohyaenodon (Кинохијаенодон — „псолики Хијаенодон”) је изумрли парафилетски род плаценталних сисара из изумрле породице Hyaenodontidae, који је у периоду од раног до средњег еоцена настањивао подручје Европе.

Етимологија назива

Опис 
Врста Cynohyaenodon cayluxi је тежила од 1,73 до 2,514 kg, Cynohyaenodon lautricensis око 3 kg, Cynohyaenodon ruetimeyeri око 1,89 kg, Cynohyaenodon smithae око 310 g, а Cynohyaenodon trux око 1,17 kg. Запремина мозга у лобањи код врсте Cynohyaenodon cayluxi је износила 12 cm3.

Понашање и палеоекологија 
Врсте из парафилетског рода Cynohyaenodon су биле мали копнени предатори који су се хранили са малим плијеном (глодарима, гуштерима и инсектима).

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе парафилетског рода Cynohyaenodon.
 }} }}

Временска распрострањенст парафилетског рода Cynohyaenodon унутар породице Hyaenodontidae

Види још 
 Класификација сисара
 Hyaenodontidae

Референце

Литература 

 
 Filhol, H. (1888.) "Étude du squelette du Cynohyaenodon." Soc. Philom. Paris, Mém. publiés par Société philomaire de Paris a l'occasion centenaire de sa fondation, 1788-1888: 179-192
 L. Van Valen (1967.) "New Paleocene insectivores and insectivore classification." Bulletin of the American Museum of Natural History 135(5):217-284
 J.-Y. Crochet (1988.) "Le gisement du Bretou (Phosphorites du Quercy, Tarn-et-Garonne, France) et sa faune des vertebres de l'Eocene superieur; 3. Marsupiaux creodontes et fissipedes. [Le Bretou locality (Quercy Phosphorites, Tarn-et-Garonne, France) and its late Eocene vertebrate fauna; 3. Marsupialia, Creodonta and Fissipeda.]" Palaeontographica Abteilung A 205(1-6):61-67
 
 S. Peigné, M. Morlo, Y. Chaimanee, S. Ducrocq, S. T. Tun and J. J. Jaeger (2007.) "New discoveries of hyaenodontids (Creodonta, Mammalia) from the Pondaung Formation, middle Eocene, Myanmar—paleobiogeographic implications." Geodiversitas 29(3):441-458
 
 
 
 Floréal Solé, Valentin Fischer, Julien Denayer, Robert P. Speijer, Morgane Fournier, Kévin Le Verger, Sandrine Ladevèze, Annelise Folie & Thierry Smith (2020.) "The upper Eocene-Oligocene carnivorous mammals from the Quercy Phosphorites (France) housed in Belgian collections", Geologica Belgica 24(1-2)

Hyaenodonta
Изумрли сисари Европе
Полифилетски и парафилетски таксони сисара